Буровая установка или буровая — комплекс бурового оборудования и сооружений, предназначенных для бурения скважин. Состав узлов буровой установки, их конструкция определяется назначением скважины, условиями и способом бурения.

Наземная буровая установка для разведки и разработки месторождений нефти и газа в общем виде включает следующее оборудование:
 Буровая вышка,
 Буровая лебёдка,
 Система верхнего привода или ротор с вертлюгом,
 Буровой ключ
 Шпилевая катушка
 Буровые насосы,
 Ёмкости,
 Оборудование для приготовления бурового раствора,
 Оборудование очистки бурового раствора от шлама,
 Цементировочный агрегат
 Противовыбросовое оборудование
 Мостки и склад хранения буровых труб, трубный кран,
 Генератор для обеспечения работы электроприводов оборудования

Характеристики буровых установок 

 Назначение буровой установки
 Грузоподъёмность/глубина бурения
 Тип привода
 Способ бурения
 Тип шасси (для самоходных установок)
 Крутящий момент (кНм)

Применение буровых установок 
 Бурение неглубоких (до 25 метров) скважин небольшого диаметра (76—219 мм) при сейсморазведке и инженерных изысканиях.
 Бурение скважин средней глубины (до 600 м) — структурных и поисковых скважин на твёрдые полезные ископаемые.
 Бурение глубоких (до 6000 м) разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ.
 Капитальный ремонт и испытания скважин на нефть и газ.
 Бурение скважин на воду.
 Бурение неглубоких (до 32 м) скважин большого диаметра (до 1,5 м) для строительства буронабивных свай (свайные фундаменты).
 Бурение взрывных скважин на открытых горных выработках и в шахтах.
 Сверхглубокое бурение (до 15 000 м) разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ. (В России первая сверхглубокая скважина была пробурена глубиной 12 262 метров на Кольском полуострове).

Органоструктура буровых установок 
 Исполнительные органы (вышка, буровая лебёдка, СВП, ротор, талевая система, буровой насос…)
 Энергетические органы (дизельные и электродвигатели, силовая пневмо- и гидросистема, приводы)
 Вспомогательные органы (металлоконструкции основания, укрытий, механизмы передвижения, мост приёмный, вспомогательная лебёдка, тали, системы освещения, водоснабжения, отопления, вентиляции, эвакуации)
 Органы управления (системы пневмо- и электроуправления)
 Органы информации (система контроля параметров бурения)

Классификация буровых установок 

По виду работ:
 для эксплуатационных работ.
 для разведочных работ.
 для технических скважин.

По способу бурения делятся на установки:
 вращательного бурения.
 вращательно-ударного бурения.
 ударного бурения.
 ударно-вращательного бурения.
 вибрационного бурения.
 огнеструйного бурения.
 разрядно-импульсного бурения.

По типу привода:
 электрические буровые установки.
 электрогидравлические буровые установки.
 дизельэлектрические буровые установки.
 дизельные буровые установки.

По технике передвижения:
 самоходные буровые установки.
 передвижные буровые установки.
 стационарные буровые установки.

По вариантам дислокации:
 наземные.
 морские.

Буровая вышка 
Вышка является ключевым узлом оборудования буровой установки и предназначена для выполнения следующих функций:
 проведения спуско-подъёмных операций с бурильными и обсадными трубами.
 поддержания бурильной колонны на талевой системе при бурении с разгрузкой.
 размещения комплекта бурильных труб и утяжелённых бурильных труб (УБТ) и толстостенные бурильных труб (ТБТ).
 размещения талевой системы и средств механизации спуско-подъёмных операций, в частности механизмов АСП, КМСП или платформы верхового рабочего, устройства экстренной эвакуации верхового рабочего, системы верхнего привода и вспомогательного оборудования.

Буровые вышки классифицируются: по назначению — для агрегатов капитального ремонта скважин, для передвижных (мобильных) буровых установок, для кустовых и стационарных, для морских буровых установок; по конструкции — мачтовые и башенные. Мачтовые вышки бывают: А-образные, П-образные, 4-х опорные и с открытой передней гранью.

Буровой лафет 
Буровой лафет — навесное буровое оборудование. Устанавливается на мини экскаваторы, а также гидравлические экскаваторы с общей массой от 10 тонн посредством различных соединений.
Буровой лафет, как правило, состоит из ходового механизма (чаще всего с гусеничным ходом) с двигателем для передвижения (для самоходных машин), и встроенного гидравлического механизма для подачи вперед (тяги) и бурового функционирования (аксиальное и радиальное движение штанг).
Навесной буровой лафет применяется при работах по частичному упрочнению грунтов, а также при бурении пневмоударником или на отбор керна, также для анкерного бурения, бурения скважин под сваи и столбы, для сооружения скважин на воду.

СВП и Ротор 
Ротор предназначен для вращения бурильного инструмента и поддержания колонны бурильных труб при бурении скважины. При этом для возможности вращения бурильного инструмента используется вертлюг.
СВП объединяет в себе функции ротора и вертлюга.

Буровая лебедка 
Буровая лебёдка является основным механизмом спуско-подъёмного комплекса буровой установки. Буровая лебёдка предназначена для выполнения следующих операций технологического процесса строительства скважин:
 спуск и подъём буровых труб.
 спуск обсадных труб.
 подача инструмента на забой.
 передача вращения ротору при отсутствии индивидуального привода ротора.
 придание ускорения инструменту (ударному долоту, желонке и т. д.).
 аварийный подъём инструмента.

Талевая система 
Талевая (полиспастовая) система или оснастка буровых установок предназначена для преобразования вращательного движения барабана лебёдки в поступательное (вертикальное) перемещение крюка, к которому крепится бурильная колонна, и уменьшения нагрузки на ветви каната. В зависимости от типа буровой установки и глубины скважины применяют оснастку: 3х4, 4х5, 5х6, 6x7.

Крюкоблоки 
Буровые крюки (крюкоблоки) изготовляют в виде отдельных крюков или крюков, соединенных с талевым блоком (крюкоблоки) Крюк посредством серьги соединяется с талевым блоком и предназначен он для подвешивания бурильных труб при помощи элеватора в процессе их спуска и подъема и для подвешивания бурильных труб при помощи вертлюга или СВП во время бурения.

Вертлюги 

Вертлюг — один из основных узлов механизма подачи бурового раствора, несёт на себе наибольшую нагрузку в процессе бурения и от его надёжности зависит безотказная работа всей буровой установки.
Вертлюг обеспечивает подачу промывочной жидкости через буровой рукав от неподвижного стояка манифольда во вращающуюся колонну бурильных труб и поддержание вращающегося инструмента при бурении.

Буровые насосы 
Буровые насосы предназначены для обеспечения процесса промывки при пробуривании скважины, нагнетания в скважину бурового раствора с целью очистки забоя и ствола от выбуренной породы и выноса её на поверхность, охлаждения долота и приведения в действие забойных двигателей гидравлического типа. Различают насосы следующих типов — двухпоршневые насосы двойного действия и трёхпоршневые насосы одностороннего действия.

Наиболее полно требованиям технологии бурения соответствуют трёхпоршневые насосы одностороннего действия, которые обеспечивают наименьшую степень неравномерности давления на выходе и наименьший износ клапанов и штоков поршня в сравнении с двухпоршневыми насосами двухстороннего действия.

Циркуляционные системы 
Циркуляционная система (ЦС) представляет собой комплекс механизмов и оборудования, входящий в состав буровой установки и предназначена:
 для приготовления бурового раствора заданной плотности, состава и качества.
 для очистки бурового раствора от выбуренной породы.
 хранения запаса бурового раствора.
 дегазации бурового раствора (при необходимости).
 химической обработки бурового раствора.
 долива и подачи бурового раствора в скважину.
 удаления шлама.

Комплекс ЦС включает следующее оборудование для очистки промывочной жидкости — вибросито, пескоотделитель, илоотделитель, центрифугу и дегазатор, которые, имея различную степень очистки бурового раствора, позволяют подготовить шлам к утилизации.

См. также 
 Вышкомонтажник

Ссылки 
 ГОСТ 16293-89: Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры
 ГОСТ 26699-98: Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний

Буровое оборудование
Машины для образования скважин